Чиликин — русская фамилия. Происхождение фамилии — от слова «Чилика», в некоторых областях так называют воробья. Известные носители:
 Чиликин, Алексей Сергеевич (род. 1993) — российский баскетболист.
 Чиликин, Борис Георгиевич (1905—1967) — инженер-конструктор, кораблестроитель, главный конструктор линейных корабей проекта 23 типа «Советский Союз».
 Чиликин, Геннадий Никитович (1924—1989) — советский государственный деятель.
 Чиликин, Игорь Николаевич (род. 1964) — игрок в хоккей с мячом, тренер.
 Чиликин, Михаил Григорьевич (1909—1976) — доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники РСФСР.
 Чиликин, Феофилакт Николаевич (1876—1937) — русский общественный и политический деятель, депутат Государственной думы.

Примечания